Pozzo:
 Pozzo d'Adda, uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Milão
 Barcellona Pozzo di Gotto, uma comuna italiana da região da Sicília, província de Messina

Sobrenome 
 Andrea Pozzo (1642, Trento  1709, Viena), um irmão leigo jesuíta e prolífico artista italiano, atuando como decorador, arquiteto, cenógrafo, pintor, professor e teórico, e sendo uma das figuras principais da arte barroca católica
 Gilmar Dal Pozzo, "Gilmar" (º  1969, Quilombo), um futebolista brasileiro
 Maria Vitória dal Pozzo della Cisterna (1847, Paris  1876, Sanremo), uma nobre italiana e belga, embora por nascimento seja franc
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397, Florença  1482, Florença), um matemático, astrónomo e geógrafo italiano
 Vittorio Pozzo (1886, Turim  1968, Ponderano), um técnico de futebol italiano

Sobrenomes da língua italiana
Desambiguações de topônimos